Un synonyme de Santa Ana, dans les îles Salomon
 Owaraha (mollusque), un genre de gastéropodes de la famille des Helicarionidae